Владимир Черепанов:
 Черепанов, Владимир Дмитриевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Черепанов, Владимир Иванович (1929—2005) — советский и российский учёный и педагог в области теоретической физики.